Ла Мадера има више значења:

 Ла Мадера (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мадера (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мадера (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Мадера, Ривера де Сантијаго (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Мадера (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Мадера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Мадера (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику